Ezeiza peut désigner :

 Ezeiza, localité argentine situé dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 Ezeiza,  située dans la province de Buenos Aires, dont la capitale est Ezeiza ;
 Aéroport international d'Ezeiza, aéroport situé à  au sud-sud-ouest de Buenos Aires, la capitale de l'Argentine.